Senghor ist der Familienname folgender Personen: 

 André Senghor (* 1986), senegalesischer Fußballspieler 
 Augustin Diamacoune Senghor (1928–2007), senegalesischer Priester und Politiker
 Blaise Senghor (1932–1976), senegalesischer Filmemacher
 Farba Senghor, senegalesischer Politiker
 Lamine Senghor (1889–1927), senegalesischer Politiker und Revolutionär
 Léopold Sédar Senghor (1906–2001), senegalesischer Poet und Politiker, Präsident 1960 bis 1980

Senghor steht für: 

 Flughafen Dakar-Léopold Sédar Senghor, im Senegal
 Stade Léopold Sédar Senghor, im Senegal
 Université Senghor in Ägypten
 Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, Brücke über die Seine in Paris
 Senghor on the Rocks, deutsches Online-Literatur-Projekt

Siehe auch:
 Senghore